Mark VI — тип патрульных катеров ВМС США. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры и прибрежных водах.

Разработка 

Патрульные катера Mark VI были разработаны американской компанией «SAFE Boats International LLC» (Бремертон, штат Вашингтон), на базе многоцелевого катера «Archangel», по заказу Управления экспедиционных сил (NECC - Naval Expeditionary Combat Command) ВМС США.
Эти катера должны поэтапно заменить состоящие на вооружении патрульные катера Mark V и «Sea Ark», первые из которых были поставлены еще в 1984 году.

Вооружение 

Для нужд ВМС США Mark VI оснащаются вариациями из двух автоматических 25-мм артиллерийских установок BAE Systems “Rafael Mk 38 Mod 2”, либо 7,62-мм пулеметами M240 и M134, или же 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19. Также на данных катерах возможна установка управляемых ракет типа AGM-176B Griffin.

Операторы 
  ВМС США
  Военно-морские силы Украины - планируется передача 16 катеров.

Примечания

Ссылки 

 Патрульный катер Mark VI: что готовят в Пентагоне для Украины
 Патрульные катера Mark VI экспедиционных сил ВМС США
 Движение по кругу: повлияет ли на обороноспособность Украины покупка американских катеров Mark VI
 США передадут Украине 6 катеров Mark VI как военную помощь, еще 10 правительство сможет приобрести
 The Navy Wants To Get Rid Of Its Nearly Brand New Patrol Boats

Катера
Патрульные катера
Боевые катера США